Анато́лий Андре́евич Андре́ев:
 Анатолий Андреевич Андреев (1911—1991) — полный кавалер Ордена Славы.
 Анатолий Андреевич Андреев (1941—2004) — бурятский композитор и музыкальный педагог.